Nova Campinas é o nome de bairros em cidades brasileiras:

Bairros 
 Nova Campinas é um bairro da cidade paulista de Campinas;
 Nova Campinas é um bairro da cidade fluminense de Duque de Caxias, por vezes referido também como Nova Campina, que por sua vez é o nome de um município paulista.

Desambiguação